Catarina Ykens-Floquet (of Catarina Ykens I ), bloemschilder  1608-1666
 Catharina Ykens II, bloemschilder ca. 1659 - na 1688